Портрет:
 Портрет — изображение или описание какого-либо человека либо группы людей.
 «Портрет» — повесть Николая Гоголя из цикла «Петербургские повести».
 «Портрет» — игровой фильм Владислава Старевича 1915 года.
 «Портрет» — мультипликационный фильм, выпущенный студией «Союзмультфильм» в 1966 году.
 «Портрет» — песня российской певицы МакSим.